Alpy steht für:

 Alpy (Maskottchen), offizielles Maskottchen der Winter-Paralympics 1992 in Albertville
 Antonio Alpy († nach 1816), italienischer Tierschausteller, siehe Antonio Alpi